Gauche démocrate est le nom de plusieurs partis politiques :
 Gauche démocrate (Grèce)
 Gauche démocrate (Italie)

Voir aussi